

In Nederland
 Roomsch-Katholieke Staatspartij, voorloper van de KVP
 Rooms-Katholieke Volkspartij
 Katholiek Nationale Partij
 Katholieke Volkspartij, opgegaan in het CDA
 Rooms Katholieke Partij Nederland, afscheuring van de KVP
 Katholieke Politieke Partij, afscheuring van het CDA

In België
 Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen, de naam van de "Katholieke Partij" in België van 1869 tot 1921
 Katholiek Verbond van België, de naam van de "Katholieke Partij" in België van 1921 tot 1936
 Katholieke Blok, de naam van de "Katholieke Partij" in België van 1936 tot 1945

Overig
 Katholieke Partij (Indonesië), politieke partij in Nederlands-Indië en Indonesië van 1923 tot 1973